Појам Корална острва може да се односи на:
 Корални гребен је структура у облику гребена у мору, коју творе жарњаци и која с временом постанје довољно велика да има еколошки значајан и Физицки утицај на своју околину.
 Корално острво је врста острва формирано од коралног наноса и придруженог органског материјала који се јављају у тропским и суптропским областима, обично као део коралних гребена који су нарасли довољно да покрију већу површину мора.
 Корални Сејшели или Спољашња острва Сејшела је заједнички назив за пет (спољашних) архипелага под суверенитетом државе Сејшели, а које нису део архипелага Сејшели.
 Јужна Корална острва или Јужна Корална група је заједнички назив за два острва Спољних острва Сејшела, Плат и Коетиви, која леже између 135 и 300 километара јужно од Викторије, површине 9,96 km².
 Острва Коралног мора је корални архипелаг у Коралном мору недалеко од обала савезне државе Квинсленд у Аустралији.